Чемпіонат світу з шахів за версією ФІДЕ проходив із 27 листопада 2001 по 23 січня 2002 року в Москві (Росія).

У чемпіонаті брали участь 128 гросмейстерів.

Переможцем турніру та чемпіоном світу став Руслан Пономарьов, який і був проголошений наступним чемпіоном світу з шахів.

Тло 
У часи, коли проходив цей чемпіонат, титул чемпіона світу був розділений між двома версіями. Новоспечений класичний чемпіон світу, Володимир Крамник, не брав участі, як і попередній класичний чемпіон і гравець з найвищим рейтингом, Гаррі Каспаров. Однак, більшість найсильніших шахістів узяли участь, включаючи першого номера посіву і попереднього чемпіона світу ФІДЕ, Вішванатана Ананда.

Формат 
Турнір проходив за схемою подібною до інших чемпіонатів світу ФІДЕ 1998—2004.

Раунди 1–5 складалися з двох основних партій, після яких йшов тай-брейк якщо основні партії не виявляли переможця. Контроль часу основних партій — 75 хвилин на перші 40 ходів, потім 15 хвилин додаються після 40-го ходу, і 30 секунд додаються після кожного ходу. У випадку нічиї грався тай-брейк — 2 партії з швидким контролем 20 хвилин + 10 секунд на хід; після чого дві бліц-гри (5 хвилин + 10 секунд на хід). Якщо й вони не виявляли переможця, то проводилась партія армагеддон (білі мають 6 хвилин і повинні виграти, чорні мають 5 хвилин і їм досить нічиєї). Півфінали (раунд 6) складалися з 4-х основних ігор, а фінал з восьми, умови тай-брейків були такі самі, як і в попередніх раундах.

Учасники 
Всі гравці є гросмейстерами, якщо не зазначено інше.

, 2797
, 2744
, 2739
, 2731
, 2730
, 2719
, 2714
, 2711
, 2706
, 2704
, 2702
, 2699
, 2695
, 2695
, 2695
, 2692
, 2690
, 2686
, 2684
, 2677
, 2675
, 2675
, 2674
, 2669
, 2667
, 2659
, 2655
, 2652
, 2651
, 2650
, 2646
, 2642
, 2639
, 2638
, 2633
, 2630
, 2630
, 2630
, 2629
, 2628
, 2627
, 2627
, 2627
, 2625
, 2624
, 2618
, 2614
, 2614
, 2613
, 2610
, 2609
, 2608
, 2605
, 2604
, 2604
, 2602
, 2602
, 2600
, 2599
, 2599
, 2598
, 2598
, 2595
, 2594

, 2593
, 2591
, 2589
, 2588
, 2588
, 2587
, 2585
, 2581
, 2580
, 2579
, 2578
, 2574
, 2573
, 2573
, 2573
, 2573
, 2572
, 2571
, 2570
, 2566
, 2564
, 2558
, 2557
, 2556, IM
, 2555
, 2554
, 2551, IM
, 2550
, 2549
, 2548
, 2537
, 2533
, 2533
, 2532
, 2531, IM
, 2530
, 2529
, 2527
, 2522
, 2517, IM
, 2509
, 2508
, 2506
, 2499
, 2495
, 2494, IM
, 2492
, 2487, IM
, 2487
, 2481
, 2477, IM
, 2471, IM
, 2464, IM
, 2462, IM
, 2461, IM
, 2442, IM
, 2425, IM
, 2415, IM
, 2400, IM
, 2373, IM
, 2348, IM
, без рейтингу, без титулу
, 2357, FM
, 2382, IM

Шляхи відбору на турнір 
Гравці кваліфікувалися на турнір згідно з такими критеріями:
 Четверо півфіналістів Чемпіонату світу ФІДЕ 2000 (Вішванатан Ананд, Олексій Широв, Майкл Адамс, Олександр Грищук);
 Чемпіон світу серед юніорів 2000 (Лазаро Брузон);
 20 шахістів з найвищим Рейтинг рейтингом Ело (До уваги брався середній показник між липнем 200 року і січнем 2000-го);
 90 учасників за підсумками зональних турнірів і континентальних чемпіонатів;
 8 учасників через Інтернет-чемпіонат;
 5 номінантів від президента ФІДЕ.

Розклад 
 Раунд 1: 27 — 28 листопада 2001 року (тай-брейки 28 листопада)
 Раунд 2: 29 — 30 листопада (тай-брейки 30 листопада)
 Раунд 3: 1 — 2 грудня (тай-брейки 2 грудня)
 Раунд 4: 3 — 5 грудня (тай-брейки 5 грудня)
 Раунд 5: 6 — 7 грудня (тай-брейки 7 грудня)
 Раунд 6: 8 — 13 грудня (тай-брейки 14 грудня)
 Раунд 7: 16 — 24 січня 2002 року (вихідний день 20 січня, тай-брейки 25 січня)

Результати

Раунди 1-4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Примітки

Посилання 
 Партії чемпіонату світу 2002 року на сайті www.chessgames.com  

2001 у шахах
Чемпіонати світу із шахів
2002 у шахах